A National Basketball Association 1949–1950-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 4. szezonja volt. A győztes a Minneapolis Lakers lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a Syracuse Nationals ellen.

A National Basketball League (NBL) hat csapata (Anderson, Denver, Sheboygan, Syracuse, Tri-Cities és a Waterloo) átkerült a Basketball Association of America-ba (BAA). Az Indianapolis Olympians új csapatként csatlakozott. A BAA-t átkeresztelték National Basketball Association névre, ez volt az első szezon NBA néven. A 17 csapatot három divízióba osztották.

Az Indianapolis Jets és a Providence Steamrollers az 1948–49-es szezon után megszűnt.

Alapszakasz

Rájátszás 

Divíziónként négy csapat jutott a rájátszásba, amelyeknek győztesei továbbjutottak a liga döntőjébe.

Keleti divízió

Központi divízió

Nyugati divízió

Döntő
A döntőbe a három győztes jutott. A három csapat közül az alapszakaszbeli legjobb mutatóval rendelkező Syracuse közvetlenül az NBA-döntőbe került, a másik két csapat mérkőzött a döntőbe jutásért.

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba